Изясла́в Яросла́вич:
 Изяслав Ярославич (уб.1078) — великий князь Киевский, внук Владимира Святославича.
 Изяслав Ярославич (ум.1198) — князь лукский, внук Владимира Мстиславича.
 Изяслав Ярославич (ум.1195) — князь шумский, внук Изяслава Мстиславича.